Anders Holmberg kan syfta på:

 Anders Holmberg (journalist), född 1971
 Anders Holmberg (fotbollsspelare), född 1976
 Anders Holmberg (orgelbyggare), (1868–1950)
 Anders Holmberg (orienterare), född 1984